Valódi tücskök (Gryllidae), rovarcsalád
Tücsök, kisgyermekeknek szóló szlovákiai magyar folyóirat
Tücsök, 1963-as magyar vígjáték Markos Miklós rendezésében és Esztergályos Cecília címszereplésével.
Tücsök, repülőgép, melyet Rubik Ernő repülőmérnök az 1930-as évek végén, a kezdő pilóták alapfokú repüléseihez tervezett.

Hasonló névvel
Tücsök és bogár, a Ludas Matyi című szatirikus újság rovata, amelyet Peterdi Pál jegyzett.